Iñaki Sáez – ex allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Irene Sáez – ex modella e politica venezuelana
 Marc Gasol Sáez – cestista spagnolo
 Piru Sáez – cantante e attore argentino
 Ramón Sáez – ciclista su strada spagnolo
 Sebastián Sáez – calciatore argentino
 Viviana Sáez – attrice argentina

Pagine correlate 
 Daniel Sáez